Cable (superheld)
 Engels voor een overzees (diplomatiek) telegram, vandaar
 de telegrammen van de Amerikaanse diplomatieke dienst die zijn uitgelekt via WikiLeaks, zie Cablegate.